Иеринг (Ihering или Jhering):
 Иеринг, Герман фон (1850—1930) — немецкий врач, зоолог и палеонтолог.
 Иеринг, Иоахим (ум. 1657) — шведский священнослужитель.
 Иеринг, Рудольф фон (1818—1892) — немецкий правовед и педагог.
 Иеринг, Герберт (1888—1977) — немецкий театральный деятель, театральный и литературный критик, кинокритик.